Laophontella är ett släkte av kräftdjur. Laophontella ingår i familjen Tetragonicipitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Laophontella